Kissy steht für:

 Kissy (Freetown), ein Stadtbezirk von Freetown in Sierra Leone

Kissy ist der Familienname folgender Personen:

 Cédric Marshall Kissy (* 1988), ivorischer Dichter